Burum ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Burum (1905–1989), deutscher klassischer Trompeter
 Stephen H. Burum (* 1939), US-amerikanischer Kameramann

Orte:
 Burum (Jemen), Dorf im Gouvernement Hadramaut, Jemen
 Burum (Niederlande), Dorf in der Gemeinde Noardeast-Fryslân, Provinz Friesland, Niederlande